Призрачное лицо (, произносится как Гоуст-фэйс) — главный отрицательный персонаж серии молодёжных фильмов ужасов «Крик», созданных Уэсом Крэйвеном и Кевином Уильямсоном. За маской убийцы в каждой части скрываются различные люди и мотивы, но все они преследуют главную цель — убить Сидни Прескотт. В каждом фильме и мини-сериале «Крик: Воскрешение» маньяка в разговорах по телефону озвучил актёр Роджер Джексон.

Описание 
Своё прозвище маньяк получил от костюма, который он носит — это белая маска вытянутой формы, очень напоминающая кричащего человека с картины «Крик» Эдварда Мунка, но скорее похожая на череп, нежели на лицо живого человека: вытянутые глазницы и рот представлены в чёрном цвете. Именно эта маска и придает маньяку сходство с призраком. Кроме того, маньяк носит чёрный балахон с капюшоном, чёрные перчатки, брюки и ботинки. В качестве главного оружия использует большой нож, при себе также носит телефон и прибор для изменения голоса. После выхода серии фильмов данная маска приобрела большую популярность в качестве предмета для карнавального костюма.

Прежде чем напасть на своих жертв физически, запугивает их звонками и долгими разговорами по телефону — часто задаёт один и тот же вопрос: «Какой твой любимый ужастик?» () и проводит викторину на знание фильмов этого жанра. Ещё одна фраза, которую часто произносит тот или иной маньяк, скрывающийся под маской Призрачного лица: «Здравствуй, Сидни» ().

Русский вариант имени 

Точного названия костюма маньяка в русском языке не имеет, так как персонажи трилогии называют злодея просто убийцей. Герои фильма «Крик 4» в официальном студийном дубляже называют маньяка просто Маска.

Фильмы

«Крик» 
 Исполнители роли: Скит Ульрих и Мэттью Лиллард.

В первом фильме убийцами оказались школьники Билли Лумис и Стью Мейкер. Основной мотив был у Лумиса — он считал, что мать Сидни, Морин, была виновата в том, что его мать бросила семью, узнав о том, что его отец изменял миссис Лумис с Морин. Сначала он напару со своим лучшим другом, психически нестабильным Стью, изнасиловал и убил женщину, а через год начал деятельность активного маньяка. В общей сложности они убили 6 человек.

«Крик 2» 
 Исполнители роли: Тимоти Олифант и Лори Меткалф.

Во второй части, как и в первом фильме, убийц оказалось двое: мать Билли Лумиса, представлявшаяся на протяжении фильма журналисткой Дебби Солт, докучавшей Гейл Уэзерс, и друг Сидни, Микки. Миссис Лумис хотела отомстить Сидни за убийство Билли, а Микки стал её помощником после того, как они познакомились в Интернете на одном из форумов для маньяков. Их жертвами стали 8 человек.

«Крик 3» 
 Исполнитель роли: Скотт Фоли.

Режиссёр Роман Бриджер оказался вовсе не тем, за кого себя выдавал: он — внебрачный ребёнок Морин Прескотт, зачатый в результате группового изнасилования в молодости женщины, когда та приехала в Лос-Анджелес покорять Голливуд. Когда подросший Роман нашёл свою мать в Вудсборо, она отказалась принять его, сказав, что у неё всего лишь один ребёнок — дочь Сидни. Роман обозлился на неё и подговорил Билли и Стью (два персонажа первого фильма) убить её. Роман в одиночку убил 9 человек.

«Крик 4» 
 Исполнители роли: Эмма Робертс и Рори Калкин.

Джилл Робертс, будучи кузиной знаменитой Сидни Прескотт, всегда завидовала славе своей родственницы. Ей хотелось самой быть в центре внимания прессы и журналистов. И вместе с основателем школьного киноклуба и экспертом в ужастиках Чарли Уокером она решила произвести «перезагрузку» знаменитой резни в Вудсборо, став при этом «новой Сидни», выжившей в кровавой трагедии. Убийцы оборвали жизнь 10 людям.

«Крик» (2022) 
 Исполнители роли: Майки Мэдисон и Джек Куйэд.

«Крик 6» 
 Исполнители роли: Дермот Малруни, Лиана Либерато, Джек Чэмпион, Тони Револори.
Детектив Бэйли, Куин и Итан оказались отцом, сестрой и братом покойного серийного убийцы Ричи Кирша. Они пытались отомстить Сэм за убийство родственника. А Джейсон просто являлся подражателем Ричи.

Телесериал «Крик»

Cезоны 1-2 

 Исполнители роли: Амелия Блэр и Амадеус Серафини.

В сериале, снятом по мотиву оригинального фильма, Призрачное лицо впервые имеет уникальное происхождение. По сюжету, в городке Лейквуд жил паренек по имени Брэндон Джеймс. Он был от рождения уродлив (был болен Синдромом Протея), отчего родители держали его в подвале дома, а единственное живое существо с которым он общался был его брат. У Брэндона было доброе сердце и много талантов, он даже смастерил из дерева деревянный кулон в форме сердечка для своей возлюбленной Дейзи («семейное» имя Мэгги Дювал, матери главной героини). Однажды, одетый в чёрный балахон и постоперационную маску, он попытался подойти к «Дейзи» во время школьной вечеринки в честь Хэллоуина, и когда он открыл ей своё лицо, та испугалась, а пьяная компания школьников его жестоко избила. После этого Брэндон обезумел и в этом же наряде жестоко убил 5 учеников (возможно именно тех, кто избил его) 9 октября 1994 года. После, на озерном пирсе, Дейзи выманила Брэндона, где он попытался, наконец, передать ей деревянный кулон, но находящаяся рядом полиция открыла огонь, убив его. На момент его убийства Мэгги Дювал (тогда ещё Андерсон) была беременна от Джеймса и родила девочку, от которой впоследствии отказалась. Эта девочка выросла и стала известна как журналистка Пайпер Шоу, которая решила мстить своей матери и сводной сестре за отца и жизнь, которой её лишили.

За время двух сезонов Призрачное лицо убил больше 15 человек. Оба персонажа имеют отсылку к персонажам-убийцам из фильма: Пайпер Шоу является симбиозом Романа Бриджера и Джилл Робертс («обиженные» родственники Сидни Прескотт) под «маской» Гейл Уэзерс, а Киран — отсылка к Билли Лумису и его матери (парень главной героини, мстящий за смерть «любимого человека» в прошлом). Киран единственный, кто после разоблачения был не убит, а посажен в тюрьму, — и только потом убит неизвестным в маске, предположительно Брэндоном Джеймсом.

Воскрешение 

 Исполнители роли: Джорджия Вигам и Tyga.

Главным антагонистом оказалась Бет, девушка-гот и местный татуировщик, неуёмная поклонница фильмов ужасов. Когда она встретила Джея Эллиота, который пришел в тату-салон, где она работала, между ними возникла мгновенная связь, поскольку они оба несли в себе внутреннюю тьму. Джей рассказал Бет о своём трагическом прошлом, включая тайну, что его сводный брат Маркус украл личность их покойного брата Диона. Ухватившись за эту возможность, она соблазнила Джея и манипулировала им, чтобы тот начал убивать вместе с ней. Используя костюм, в котором Дион был одет в ночь своей смерти, они нацелились на тех, кого они считали «лицемерами». Бет объединилась с их предполагаемыми жертвами, притворившись также мишенью Убийцы в маске и присоединившись к группе, которую она сама окрестила «Клубом Мертвецов». В течение сезона жертвами убийц стали 8 человек.

Концепция 

В журнале портала «Vice», актёр озвучания Роджер Джексон вспоминал о работе над персонажем: «Я знал, что должен был звучать сексуально, чтобы завладеть вниманием девушки, которая явно собирается повесить трубку. Он интригует. В голосе есть глубина и эротические нотки. Он как кот: кажется милым и игривым, но неожиданно его лапа хватает мышку за хвост».

Признание

Оценки 

Сайт «IGN» в 2012 году поставил Призрачное лицо на 19 место в списке «25 лучших злодеев в фильмах ужасов».

Другие появления

Компьютерные игры 

В качестве игрового персонажа Призрачное лицо 18 июня 2019 года появилось в игре Dead by Daylight.

Телевидение 

В 20 эпизоде 16 сезона «Гомер вдали от дома» мультсериала «Симпсоны» Гомер предлагает «Призрачному лицу» стать няней для Мэгги. Персонаж также появляется в шоу «Робоцып», который пародирует реалити-шоу «Большой брат» с участием убийц из знаменитых франшиз ужасов; Призрачное лицо вновь озвучил актёр Роджер Джексон.

Игрушки 

В 1999 году компания «McFarlane Toys» запустила линию по выпуску 15-сантиметровых фигурок, изображающих персонаж «Призрачное лицо». В 2011 года «NECA» выпустила две фигурки убийцы по фильму «Крик 4» — стандартной версии () и «зомби»-версии (), отличающейся цветом маски.

Примечания

Ссылки 
 HelloSidney.com
 Ghostface.co.uk

Кинозлодеи
Вымышленные массовые убийцы
Вымышленные серийные убийцы
Персонажи фильмов ужасов
Метапрозаические персонажи
Персонажи кинофраншизы «Крик»